Cheviré est le nom d'un quartier de la ville de Nantes,
 Pont de Cheviré sur la Loire ;
 Cheviré-le-Rouge, une ancienne commune française située dans le département de Maine-et-Loire.